Tour de France 1998 blev arrangeret fra 11. juli til 2. august 1998. Løbet startede med tre etaper i Irland. Marco Pantani vandt samlet foran sidste års vinder Jan Ullrich og Bobby Julich. Erik Zabel vandt sin tredje grønne trøje i træk. Christophe Rinero tog bjergtrøjen. Tom Steels vandt fire etaper.

Løbet var ramt af en af historiens største dopingskandaler – Festina-affæren. Willy Voet, medhjælper på Festina-holdet var på vej ind i Frankrig, da han blev arresteret med store mængder af dopingprodukter. Som en følge af dette førte gentagne politirazziaer til, at der blev fundet doping på rum tilhørende TVM-holdet, og rytterne protesterede mod behandlingen med en gå-langsomt-aktion på 17. etape. Resultaterne fra etapen blev annulleret. De spanske hold trak sig fra løbet.

Sammenlagt

Etaper

Eksterne henvisninger 

 Resultater

1998
Cykelløb i 1998